

Geografia

Austria

Comuni 
 Sankt Andrä o Sankt Andrä im Lavanttal – città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Andrä am Zicksee – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Sankt Andrä im Lungau – comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese)
 Sankt Andrä-Höch – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Andrä-Wördern – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Frazioni 
 Sankt Andrä – frazione di Prägraten am Großvenediger, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Sankt Andrä an der Traisen – frazione di Herzogenburg, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Sankt Andrä vor dem Hagenthale – frazione di Sankt Andrä-Wördern, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Italia 
 Sankt Andrä – nome tedesco di Sant'Andrea in Monte, ex comune ora frazione del comune di Bressanone nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Sankt Andrä – antico nome tedesco di Sant'Andrea di Gorizia, ex comune ora frazione della città di Gorizia nella provincia di Gorizia (Friuli-Venezia Giulia)

Slovenia 
 Sankt Andrä in den Windischen Büheln – antico nome tedesco del comune di Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Oltredrava)